Финал Кубка конфедераций 1997 года состоялся 21 декабря на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между командами Бразилии и Австралии, с целью определения победителя Кубка конфедераций 1997. Победу с разгромным счётом 6:0 одержала сборная Бразилии, впервые выиграв в Кубке конфедераций.

Этот финал стал первым официальным финалом Кубка конфедераций, футбольного турнира среди национальных сборных, проводимым под эгидой ФИФА. К тому же, турнир поменял своё название. До этого он назывался «Кубок Короля Фахда».

Впервые в финале соревнований, проводимых под эгидой ФИФА, было зафикисировано сразу 2 хет-трика. Их авторами стали Роналдо и Ромарио. До этого единственный в истории финалов соревнований, проводимых под эгидой ФИФА, хет-трик был зафиксирован в финале чемпионата мира по футболу 1966 года. Его автором является Джеффри Херст.

Ромарио был признан лучшим игроком матча, к тому же, с семью голами, став лучшим бомбардиром соревнования.

Впервые в истории команде Австралии удалось выйти в финал соревнований, проводимых под эгидой ФИФА. А бразильцам удалось впервые стать победителями Кубка конфедераций.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте FIFA 
 Протокол матча на www.rsssf.com

1997
Кубок конфедераций 1997
1997 год в футболе
Декабрь 1997 года
1997
1997
Международные спортивные соревнования в Эр-Рияде
Спорт в Саудовской Аравии в 1997 году
События 21 декабря
Спорт в Австралии в 1997 году
Спорт в Бразилии в 1997 году
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии